Анри Верней () е френски режисьор и сценарист.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски режисьори
Френски сценаристи
Френски инженери
Носители на награда Сезар
Носители на награда „Едгар“
Арменци в Османската империя
Родени в Родосто
Починали във Франция